Christoph Karrasch ist der Name folgender Personen:
*Christoph Karrasch (Physiker) (* 1982), deutscher Physiker
 Christoph Karrasch (Journalist) (* 1984), deutscher Journalist